

События 
 В сражении на Борне майордом франков Карл Мартелл разбил армию фризов. Король фризов Поппо был убит. Франки захватили фризские земли между реками Вли и Лауэрс.
 Обейд Аллах ибн аль-Габхаб назначен губернатором Ифрикии (правил до 741 года). Построил мечеть аз-Зайтуна в Тунисе и морской арсенал.
 Король пиктов Энгус I напал на гэльское королевство Дал Риаду и захватил замок Дун-Лейтфинн, заставив короля Дунгала бежать в Ирландию.
 Началась междоусобная война в арабских государствах от Магриба до Кайруана, в том числе в Аль-Андалусе. Война продолжалась до 742 года.
 Омеядский губернатор Нарбонны Юсуф ибн Абд ар-Рахман аль-Фихри заключил пакт с герцогом Прованса Мавронтом о совместной обороне Арля и Авиньона от наступающих по долине Роны франков.
 Неудачная мусульманская экспедиция против Сицилии.
 В Согде и Хорасане начинается очередное восстание против насильственной исламизации Средней Азии после арабского завоевания (подавлено в 737).
 Основан первый буддистский храм Камакуры Сугимото-дэра.
 Ахавом Мутульского царства становится Икин-Чан-Кавиль.
 Военачальник арабской армии Абу Муслим ибн Абдул-Малик назначил в Дагестане несколько правителей, одним из которых был Шахбал Кумуха. Основание Газикумухского шамхальства.
 В решающем морском сражении вблизи устья реки Бойн флот короля Айлеха Аэда Аллана разбил флот верховного короля Ирландии Флатбертаха мак Лоингсига и его союзников. Флатбертах мак Лоингсиг был вынужден отказаться от престола. Титул верховного короля перешёл к Аэду Аллану.
 Жан I становится епископом Альби.
 По инициативе Масламы ибн Абдул-Малика завершено строительство Джума-мечети в Дербенте — старейшей мечети в России и на территории СНГ.
 Основан монастырь Аморбах в восточном Оденвальде. Один из первых в майнской Франконии.
 Варварами разрушено святилище покровительницы Корсики святой Иулии в районе Нонца.
 Баппа Равал становится первым правителем независимого княжества Мевар.
 23 марта — во время правления династии Тан крупное землетрясение наносит ущерб району Тяньшуй провинции Ганьсу. Число жертв оценивается в 40 тысяч человек.
 30 июля — после смерти Татвина новым архиепископом Кентерберийским становиться Нотхельм (рукоположён в следующем, 735 году).
 25 ноября — каган Восточно-тюркского каганата Бильге-хан Богю умирает при невыясненных обстоятельствах (возможно был отравлен). На трон всходит его сын Йоллыг-тегин Ижань-хан.

Родились 
 Арехис II (ум. 26 августа 787) — герцог, затем князь Беневенто в 758—787 годах.
 Чжу Чэн (ум. 793) — канцлер при императоре Дэ-цзуне из династии Тан
 Хуршид I (ум. 761) — правитель Табаристана в 740—760 годах.
 Фудзивара-но Кураямара (ум. 5 августа 775) — японский государственный деятель во время периода Нара. В числе прочих занимал должности санги и военного министра.

Скончались 
 Святая Милдред (род. 694 году)
 Святая Кентигерна
 Преподобный Пётр Афонский
 30 июля — Татвин — 9-й архиепископ Кентерберийский
 25 ноября — Бильге-хан Богю — 4-й каган Восточно-тюркского каганата
 Хасав-Чан-Кавиль I — ахав Мутульского царства.
 Поппо — Король фризов.
 Вандальфред — ординатор Страсбурга.
 Принцесса Изуми — дочь императора Тэндзи.

См. также

Примечания